La saison 2015-2016 du championnat de Roumanie de football est la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 14 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. C'est la première édition du championnat avec seulement 14 équipes, contre 18 précédemment. 

C'est l'AFC Astra Giurgiu qui est sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d'avance sur le tenant du titre, le FC Steaua Bucarest et neuf sur le CS Pandurii Târgu Jiu. Il s'agit du tout premier titre de champion de Roumanie de l'histoire du club.

Les équipes participantes

Compétition

Phase régulière

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Seconde phase 

|}
|
|align=center align=left width=40%|

|}

|}
|
|valign=center align=left|

|}
 Le CFR Cluj, vainqueur de la Coupe de Roumanie, le FC Dinamo Bucarest et l'ASA Târgu Mureș sont interdits par l'UEFA de participer à toute compétition européenne la saison prochaine. C'est donc le septième du classement final (le premier de la poule de relégation), le CSMS Iași, qui obtient le troisième billet pour la Ligue Europa 2016-2017.
 ACS Poli Timişoara n'est pas reléguées car le FC Rapid Bucarest est dissous.

Barrages de promotion-relégation 

 Le FC Voluntari se maintient en première division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site Soccerway
  Résultats complets et classements sur le site RSSSF.com

2015-2016
Roumanie M1
Football 2015-2016
Football 2015-2016